Quinson peut désigner :

Patronymes 
 Frédéric Quinson  (1831-1908), industriel français ;
 Gustave Quinson (1863-1943), auteur dramatique et directeur de théâtre français ;
 Aimé Quinson (1901-1944), homme politique français ;
 Antoine Quinson (1904-1966), homme politique français ;
 Henry Quinson (né en 1961), essayiste, conférencier et professeur franco-américain.

Toponymes 
 Quinson, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Quinson, maison forte et ancienne seigneurie de la commune française de Villebois, Ain ;
 Lac de Quinson, lac de barrage construit sur le Verdon (Var) au début des années 1970.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme